Navnet Savanes kan referere til to forskellige regioner i Vestafrika

 Savanes (Elfenbenskysten) – region i Elfenbenskysten
 Savanes (Togo) – region i Togo